Coppa dei Balcani 1991-1992 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1992-1993 – edizione della competizione calcistica per club